Dartmouth (Devon) - localidade na Devon, Inglaterra
Dartmouth (Massachusetts) - localidade na Massachusetts, Estados Unidos
Dartmouth (Nova Escócia) - localidade na Halifax, Nova Scotia, Canadá
Dartmouth College - na Hanover, New Hampshire, Estados Unidos
Conde de Dartmouth